Il y a eu plusieurs Gérard dans la maison de Lorraine :
 des ducs de Lorraine :
 Gérard d'Alsace (1030 † 1070), duc de Lorraine
 des comtes de Vaudémont :
 Gérard  (v. 1060 † 1118)
 Gérard II († 1188)
 un ecclésiastique :
Gérard de Lorraine (mort en 1219), évêque de Toul

Maison de Lorraine